Comprimido, 
Pastilha elástica em Portugal, chiclete no Brasil, um tipo de confeito que é produzido para ser mastigado e não engolido.